A valenciai nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizennyolcadik, utolsó futama. A versenyt Valenciában rendezték november 7-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte Casey Stoner és Valentino Rossi előtt. A Moto2-ben Karel Abraham végzett az élen Andrea Iannone és Julián Simón előtt, míg a nyolcadlitereseknél Bradley Smith nyert Pol Espargaró és Nicolás Terol előtt.

A versenyre érkezve egyébként a MotoGP és a Moto2 világbajnoki címe már korábban gazdára talált, Jorge Lorenzo és Toni Elías egyaránt már korábban bebiztosította elsőségét, csak a 125-ösök között volt még a győztes Marc Márquezen kívül másoknak is esélye.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

V
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)